Timulla heterospila — вид ос-немок рода Timulla из подсемейства Mutillinae.

Распространение 
Встречаются в Новом Свете: Северная Америка, Южная Америка (Панама, Колумбия, Венесуэла).

Описание 
Мелкие пушистые рыжевато-коричневые и чёрные осы-немки (бескрылые самки около 10 мм, крылатые самцы до 15 мм). Голова и грудь самок красноватые. Задние края первого и второго тергитов самок с неполными белыми опушенными полосами. Тело в густых волосках. Голова с крупными овальными глазами. Пронотум и мезонотум слиты в один сегмент у самок (грудь самок из двух отделов), а у самцов грудь из трёх раздельных сегментов. Второй тергит брюшка самок с двумя отметинами (пятнами или полосами), широко соединяется (слит) с третьим сегментом (не стебельчатый). Внутренний край глаз самцов с выемкой. Характерен половой диморфизм: самки бескрылые, самцы — крылатые; жгутик усика самок 10-члениковый, а у самцов жгутик усика состоит из 11 сегментов; самцы обычно крупнее самок. Самка осы пробирается в чужое гнездо и откладывает яйца на личинок хозяина, которыми кормятся их собственные личинки.

Примечания

Литература 
 Лелей А. С. Каталог ос-немок (Hymenoptera, Mutillidae) Ориентальной области. — Владивосток: Дальнаука, 2005. — 252 с. ISBN 5-8044-0491-1
 Lelej A. S. (1996). To the knowledge of the East Asian species of tribe Trogaspidiini Bischoff, 1920 (Hymenoptera, Mutillidae) with description of eight new genera and two new species. Far Eastern Entomologist, 30, 1—24.
 Cambra T., R.A. & Quintero A., D. (1993) Studies on Timulla Ashmead (Hymenoptera: Mutillidae): new distribution records and synonymies, and descriptions of previously unknown allotypes. The Pan-Pacific Entomologist, 69 (4), 299—313.
 Mickel, C. E. 1937. The mutillid wasps of the genus Timulla which ocurr in North America North of Mexico. Entomol. AM-NY 17 (1-2): 1—119.
 Mickel, C. E. 1938. The Neotropical Mutillid wasps of the genus Timulla Ashmead (Hymenoptera: Mutillidae). Trans. R. Entomol. Soc. Lond. 87: 529—680.

Ссылки 
 Genus Timulla . bugguide.net
Осы-немки
Насекомые Северной Америки
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 1874 году